A 2003-as UNCAF-nemzetek kupája volt a torna hetedik kiírása. A torna selejtezőként szolgált a 2003-as CONCACAF-aranykupára, melyre végül Costa Rica, Guatemala és Salvador kvalifikálta magát. A negyedik helyezett Honduras pótselejtezőre kényszerült a karibi zóna második helyezettjével.

Keretek

Mérkőzések, végeredmény 

 Zöld - Győztes
 Kék - Nem győztes, de kvalifikálta magát az aranykupára

UNCAF-nemzetek kupája
UNCAF